Джордж Ричард Ти́ллер (; 8 августа 1941, Уичито, штат Канзас — 31 мая 2009, там же) — американский врач, убитый за практику абортов на поздней стадии беременности.

Начал заниматься врачебной практикой в 1973 году. Первое покушение пережил в 1993 году. Убит 31 мая 2009 года в лютеранской церкви Канзаса, прихожанином которой он являлся.

Карьера 
Тиллер родился в городе Уичито, штат Канзас, в семье Катерины и Дина Джексона (Джека) Тиллера, доктора медицины. Он учился в школе медицины Канзасского университета с 1963 по 1967 год. Вскоре после окончания университета он прошёл медицинскую стажировку в ВМС США и служил хирургом в Кэмп-Пендлтон, штат Калифорния, с 1969 по 1970 год. В июле 1970 он планировал начать практиковать дерматологию. Однако 21 августа 1970 года его родители, сестра и шурин погибли в результате авиационного происшествия. В своём завещании, его сестра просила Тиллера заботиться о её годовалом сыне. Тиллер намеревался вернуться в Уичито, закрыть семейную клинику отца, а затем начать практику дерматолога. Тогда он быстро понял, что взять на себя клинику отца ему будет очень сложно. Отец Тиллера практиковал аборты в своей клинике. Услышав о женщине, которая умерла от подпольного аборта, Тиллер остался в Уичито, чтобы продолжить практику своего отца.

Практика Тиллера в абортах на поздних сроках вызвала протесты пролайферов. Тиллер занимался пациентами, у которых были обнаружены в конце беременности серьёзные или смертельные врождённые дефекты зародышей. Он также проводил аборты у женщин, у которых были здоровые плоды на поздних сроках в тех случаях, когда два доктора до него приходили к выводу, что вынашивание плода в перспективе могло вызвать у женщины «существенные и необратимые нарушения основных функций организма». Его практика часто делала его центром внимания пролайферов. Активисты Канзасской Коалиции пролайферов () ежедневно стояли за пределами имений Тиллера с 9 мая 2004 года до 31 мая 2009 года. Группа известна своим несостоявшимся мероприятием под названием «Лето милосердия», проходившим в июле и августе 1991 года, которое призвано было уделять особое внимание деятельности клиники Тиллера, но также и деятельности других врачей, которые проводили аборты в Уичито, штат Канзас. Годы спустя, филиал, который отделился от основной группы, переехал из Калифорнии в штат Канзас, чтобы специально сосредоточиться на деятельности Тиллера.

Закон Канзаса запрещает аборт на поздних сроках, если два врача не подтверждают, что продолжение беременности может вызвать у женщины «существенные и необратимые нарушения основных функций организма». Двое консультирующих врача не должны быть «в финансовой связи» с врачом, делающим аборт. Тиллер был обвинён в 19 правонарушениях из-за, якобы, «финансовой связи» с одним из врачей в 2003 году. Дело стало известным судебным процессом для сторонников и противников легального аборта. Колумнист WorldNet Джек Кэсхилл сравнил суд с Нюрнбергским процессом над нацистскими военными преступниками, в то время как профессор Нью-Йоркского университета Яков Аппель описал Тиллера как «подлинного героя, который занимает место в пантеоне защитников свободы человека наряду со Сьюзен Энтони и Мартином Лютером Кингом». Судебный процесс проходил в марте 2009 года; 27 марта, примерно за два месяца до его смерти, суд оправдал Тиллера по всем пунктам обвинения.

Убийство 

31 мая 2009 года доктор Тиллер был застрелен одним выстрелом из пистолета около 10 часов утра в Реформистской лютеранской церкви в Уичито. Преступнику, 51-летнему Скотту Редеру (), удалось скрыться с места преступления, но через несколько часов его задержали. 1 апреля 2010 года Редер был приговорён судом к пожизненному заключению с правом на досрочное освобождение через 50 лет. 9 января 2018 года срок минимального заключения был снижен до 25 лет.

Примечания

Ссылки 
 Сайт мемориального фонда доктора Тиллера
 Эфир PBS после смерти доктора Тиллера
 «George Tiller speaks about the history of violence against him and his medical practice», Kansas City The Pitch
 «Remembered for Lifelong Dedication to Women’s Reproductive Health» Five women (two of them doctors) who worked with Dr. Tiller; Democracy Now!, June 1, 2009 (video, audio, and print transcript)
 Criminal Complaint (Kansas v. Roeder) FindLaw, June 2, 2009
 Letters of condolence sent to the editors of The New York Times

Жертвы антиабортного насилия
Медики США
Гинекологи по алфавиту
Гинекологи США
Убитые в США
Выпускники Канзасского университета
Христианский терроризм